Titze ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Titze (* 1972), deutsche Speedskaterin
 Gerhard Titze (1890–1957), Oberbürgermeister (Regensburg) und Landgerichtspräsident
 Heinrich Titze (1872–1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Titze (1914–1987), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Marion Titze (* 1953), deutsche Schriftstellerin
 Michael Titze (* 1947), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Robert Titze (1947–2022), deutscher Maler und Objekt-Künstler
 Stefan Titze (* 1994), deutscher Autor und Komiker
 Uta Titze-Stecher (* 1942), deutsche Politikerin (SPD)
 Willi Titze (1890–1979), deutscher Maler und Grafiker

 aus der Unternehmerfamilie Titze (Titze Feigenkaffee, siehe Kaffeeähnliches Getränk#Titze)
 Julius Theodor Titze (1859–1921), der Firmengründer

Siehe auch:
 Dietze
 Tietze